

Cinema 
Il settimo figlio (The Seventh Son) – film del 1912 diretto da Hal Reid
The Seventh Son – film del 1926 diretto da Franz Osten
Il settimo figlio (Seventh Son) – film del 2014 diretto da Sergej Vladimirovič Bodrov

Musica 
The Seventh Son – singolo di Willie Mabon scritto da Willie Dixon
Seventh Son of a Seventh Son – settimo album musicale in studio degli Iron Maiden

Letteratura
Il settimo figlio (Seventh Son) – romanzo del 1987 di Orson Scott Card

Pagine correlate
Il settimo figlio